«It's a Game» — сьомий студійний альбом шотландської групи Bay City Rollers, який був випущений у липні 1977 року.

Композиції 
 It's a Game
 You Made Me Believe in Magic
 Don't Let the Music Die
 Love Power
 The Way I Feel Tonight
 Love Fever
 Sweet Virginia
 Inside a Broken Dream
 Dance, Dance, Dance
 Rebel Rebel

Склад 
 Лес Макковн: вокал 
 Ерік Фолкнер: гітара, скрипка
 Стюарт «Вуді» Вуд: бас, гітара
 Дерек Лонгмаєр: ударні

Джерела 
 It's a Game  allmusic
 It's a Game last.fm

Альбоми Bay City Rollers
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Липень 1977